Super liga Srbije (2006/2007) – 1. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych serbskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 4 sierpnia 2006 roku, a zakończył 30 maja 2007 roku. Tytuł zdobyła drużyna . Liga liczy dwanaście drużyn.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (12.),  (13.) oraz  (15.).
Natomiast drużyny:  (5.),  (14.) oraz  (16.) przeniosły się do najwyższej klasy rozgrywkowej Czarnogóry.

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki pierwszej rundy

Druga runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Wyniki drugiej rundy

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Tabela końcowa

Baraże o Super liga Srbije 

Drużyna  wygrała w dwumeczu 1:0 i zagra w kolejnej edycji Super liga Srbije.

Zobacz też 
 Super liga Srbije
 Prva liga Srbije (2006/2007)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Serbii
2007 w Serbii